Morondava steht für:

 Morondava (Stadt), eine Stadt in Madagaskar
 Morondava (Fluss), ein Fluss in der gleichnamigen Stadt
 Morondava (Distrikt), ein Distrikt in der Region Menabe in Madagaskar